Reilly se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Stephen M. Reilly
 Jacqueline Reilly